Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2023 de l'Open d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Les numéros unes mondiales Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková défendent leur titre acquis en 2022. Trois joueuses peuvent se retrouver numéro 1 mondiale à l'issue du tournoi : Kateřina Siniaková, Coco Gauff et Elise Mertens.

Forfaits 
On note le forfait de l'équipe Caty McNally / Luisa Stefani.

Pendant le tournoi 
Le tournoi de double est marqué par la dernière participation en Grand Chelem de l'ancienne numéro 1 mondiale de la spécialité, Sania Mirza, qui prendra sa retraite au tournoi de Dubaï. Associée à Anna Danilina, elle perd au 2ème tour.

Lauréates 
Les tenantes du titre Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková remportent le tournoi en battant en finale Shuko Aoyama et Ena Shibahara. Il s'agit de leur  titre du Grand Chelem.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2023
Tennis en Australie en 2023
Australie Double dames
Tennis en janvier 2023